Rozgrywki grupy III II ligi w sezonie 2010/2011 rozpoczęły się 9 października. Do rywalizacji zgłoszono 10 zespołów. Cztery pierwsze drużyny po rundzie zasadniczej zagrają w finałach play-off, których zwycięzca weźmie udział w zmaganiach z mistrzami pozostałych grup o awans do I ligi.

Drużyny uczestniczące 
Przed rozpoczęciem rozgrywek 2010/2011 PZPS dokonał zmian, zespół Czarnych Radom został przeniesiony do grupy IV, jego miejsce zajęła Bzura Ozorków z grupy II. Zespół Campera Wyszków połączył się z AS Białołęka i tym samym zająć jego miejsce w lidze. Zespół SKF Legia Warszawa przed sezonem wycofał się z rozgrywek z powodów finansowych

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki

Tabela fazy zasadniczej

Faza Play-off

I Runda

II Runda

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

II liga polska w piłce siatkowej mężczyzn 2010/2011